Alle meine Lieben ist der Titel von
 Alle meine Lieben (1999), Filmdrama von Matej Minac
 Alle meine Lieben (2009), deutsche Filmkomödie